Amerikaanse lepelsteur
 Chinese lepelsteur